El término Inmaculada Concepción puede referirse a:

Religión 
Dogma
 Inmaculada Concepción, dogma de fe del catolicismo.
Órdenes
 Orden de la Inmaculada Concepción, la orden religiosa conocida como "concepcionistas".
Santas
 Alfonsa de la Inmaculada Concepción (1910-1946), santa católica.

Arte

Arquitectura 
 Basílica de la Inmaculada Concepción, .
 Catedral de la Inmaculada Concepción, .
 Convento de la Inmaculada Concepción, .
 Ermita de la Inmaculada Concepción, .
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, .
 Monasterio de la Inmaculada Concepción, .

Escultura 
 Inmaculada Concepción (s.XVII), imagen de Antonio de Herrera Barnuevo, en la catedral de Segovia, España.
 Inmaculada Concepción Coronada (1847), imagen de Fernando Estévez, en San Cristóbal de La Laguna, España.
 Inmaculada La Cieguecita (1629-1631), imagen de Juan Martínez Montañés, en la catedral de Sevilla, España.

Pintura 
 Inmaculada Concepción (1608), pintura del Greco, Toledo.
 Inmaculada Concepción (1618), pintura de Diego Velázquez.
 Inmaculada (1632), pintura de Zurbarán.
 La Inmaculada Concepción de los Venerables (o «de Soult») (1678), pintura de Bartolomé Esteban Murillo.
 Inmaculada Concepción (1767-1769), pintura de Tiepolo.

Nombre 
 Inmaculada Concepción, nombre propio:

Varios
Orden de la Inmaculada Concepción (Italia), orden caballeresca fundada en Italia en el siglo XVII.